Denumirea de Iskăr se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Iskăr, un oraș în comuna Iskăr, regiunea Plevna;
 Iskăr, un sat în comuna Guleanți, regiunea Plevna;
 Iskăr, un sat în comuna Vălci Dol, regiunea Varna.

 Râul Iskăr din Bulgaria